{{Aviso
| tipo = fusionar
| imagen = 
| encabezado = Se ha propuesto fusionar este artículo o sección con {{#if:|{{Lista de enlaces|delim=|Deuda subordinada|||||||||||||||||||}}|«Deuda subordinada»}}, pero otros wikipedistas no han alcanzado consenso sobre este asunto.
| texto = 
| pie = Lee la página de discusión de ambos artículos y aporta tus razones antes de proceder, respetando las normas de civismo en páginas de discusión.
}}Los préstamos subordinados (también conocidos como obligaciones o créditos subordinados), son préstamos, créditos o bonos, generalmente sin una garantía específica. Por tal razón tienen una menor prelación de cobro que otras obligaciones, que poseen una mayor cobertura a través de derechos sobre activos, flujos o utilidades del emisor de la deuda. Las obligaciones subordinadas también se conocen como valores junior''.

En caso de incumplimiento o quiebra del prestatario, los acreedores que poseen deuda subordinada normalmente no reciben los pagos correspondientes, hasta que los tenedores de deuda senior o preferente hayan recibido el pago total de sus acreencias. Sin embargo, los préstamos subordinados tienen una mayor prelación que los accionistas.

En Ecuador en marzo de 1996, la Junta Monetaria aprobó y otorgó el primer préstamo subordinado por parte del Banco Central del Ecuador al Banco Continental lo que supuso un subsidio estatal a un banco privado. Este fue el inicio de la utilización de la figura del préstamo subordinado para entregar recursos públicos a bancos privados. Para ello se utilizó una interpretación de la Ley General de Instituciones Financieras sobre que el Banco Central era parte del sistema financiero.

Véase también 

 Bancarrota
 Crisis
 Deuda subordinada
 Riesgo

Referencias

Enlaces externos 
¿Qué diferencia hay entre la deuda senior y la deuda junior? - Edufinet

Subordinated Debt Definition - Investopedia
Banca
Finanzas
Instrumentos financieros
Capital
Economía